Hossein, auch Hosejn, ist der Familienname folgender Personen:

 Aminollah Hossein (1905–1983), persisch-französischer Komponist
 Ghulam Hossein (1876–1967), afghanischer Musiker
 Robert Hossein (1927–2020), französischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Hosseini
 Hussein
 Hossain
 Hossn